Чаша — старовинна посудина округлої форми, з широким верхом і звуженим низом для пиття (вина та інших напоїв)
 Чаша — частина посудини, деталь подібної форми
 Чаша (чашочка) — віночок квітки подібної форми
 Чаша — сузір'я на небі південної півкулі
 Чаша — улоговина з берегами якого-небудь водоймища (озера, моря і таке ін.), заповнена водою
 Чаша — земля навколо стовбура дерева, яку спушують і поливають для кращого росту рослини, ямка
 Чаша — річка в Україні, права притока Сейму
 Чаша — присілок, Вікуловський район, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Чашка (значення)